Ел Корчал има више значења:

 Ел Корчал (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корчал (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Корчал (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику